«Гимнастический клуб Аполлон Смирны» () — греческий футбольный клуб из города Афины. Домашний стадион — «Георгиос Камарас». Основные клубные цвета — белый и синий.

Спортивный клуб первоначально основан в Смирне в 1891 году, современная Турция. После греко-турецкого обмена населением базируется в Афинах.

К 2000 году клуб поднялся до Бета этники (второго дивизиона), однако в 2005 году снова вылетел в Гамма Этнику. В 2007 снижен до Дельта Этники, победил в нём в 2010 году и снова вернулся в третий дивизион. В 2012 году «Аполлон» выиграл Гамму, а в 2013 — и Бета Этники, что позволило клубу выйти в Суперлигу Греции. Таким образом, команда за неполные 4 года прошла путь от четвёртого до первого дивизиона страны.

Достижения 
 Бета Этника: 1970, 1973, 1975, 2013
 Гамма Этники: 2012
 Дельта Этники: 2010
 Чемпионат Афин: 1924, 1938, 1948, 1958.

Известные игроки 

 Фрэнк Клопас
 Антонис Мину
 Константинос Халкиас
 Тасос Митропулос
 Георгиос Карагунис
 Костас Антониу
 Филиппос Дарлас
 Георгиос Камарас
 Теофилос Карасавидис
 Бледар Коля
 Танасис Колицидакис
 Василис Кирияк
 Демис Николаидис
 Яннис Анагносту
 Элефтериос Пупакис
 Яннис Донтас
 Георгиос Афанасиадис
 Михалис Влахос
 Юзеф Вандзик
 Арис Красавидис
 Костас Бацилинис
 Димос Кавурас
 Костас Мавридис
 Пантелис Константинидис
 Такис Икономопулос
 Сотирис Нинис
 Александрос Цорвас

Ссылки 
 История клуба
 Официальный фан-сайт

Футбольные клубы Греции
Спорт в Афинах